Nevares steht für:
 Nevares (Parres), ein Parroquia in der spanischen Gemeinde Parres

Nevares ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Alanis Nevares (* 1954), US-amerikanischer Geistlicher
 Jaime de Nevares (1915–1995), argentinischer Salesianer Don Boscos und römisch-katholischer Bischof